Amerikai Egyesült Államok
 West Salem (Illinois)
 West Salem (Ohio)
 West Salem (Salem, Oregon)
 West Salem (Wisconsin)